В Соединённых Штатах насчитывается два округа с названием Роан ():
 Роан — округ в штате Западная Виргиния.
 Роан — округ в штате Теннесси. См. также 
 Роанн () — один из округов в регионе Рона-Альпы, Франция
 Роанок — округ в штате Виргиния, США